A Asociación Fútbol Club Euro Kickers foi um clube de futebol do Panamá*http://www.rsssf.com/tablesp/panamachamp.html fundado em 1984 e extinto em 2002.

Jogadores notáveis 
 Felipe Baloy
 Ricardo Phillips
 José Ardines
 Orlando Muñoz
 Neftali Diaz

Clubes de futebol fundados em 1984
Clubes de futebol extintos do Panamá
Clubes de futebol extintos em 2002